Growl kan syfta på:

 Growl (sång) – den vokala ljudbildningen 
 Growl (datorprogram) – ett datorprogram för OS X
 Growl (jazz) – ett spelsätt inom jazz, karakteriserat av ett kraftfullt vibrato på framförallt bleckblåsinstrument

it:Voce death#Growl